Het onderdeel moguls voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 6 en 8 februari 2014 in het Rosa Choetor Extreme Park in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Hannah Kearney.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 1 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale (overige deelnemers naar Kwalificatie 2)
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Kwalificatie 2 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Finale 1 
De beste 12 skiesters plaatsten zich voor finale 2. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 2 
De beste 6 skiesters plaatsten zich voor finale 3. Deze zijn met een "Q" aangeduid.

Finale 3

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen moguls